Automoció:
Rover Company, empresa britànica fabricant de bicicletes, motocicletes i automòbils
Rover (motocicleta), motocicletes fabricades per la Rover Company
Grup Rover, empresa britànica fabricant d'automòbils
Land Rover, fabricant britànic d'automòbils

 Exploració espacial:
Mars rover, astromòbil que s'utilitza per explorar el planeta Mart
Mars Exploration Rover, missió enviada per explorar Mart

 Música:
The Irish Rover, cançó popular irlandesa
The Wild Rover, cançó folk popular en anglès